Wikipedia:Plantillas de campañas militares